Dies ist eine Liste von Akademien der arabischen Sprache:

 Akademie der arabischen Sprache (Kairo), Ägypten, gegründet 1934
 Irakische Akademie der Wissenschaften (Bagdad), gegründet 1948
 Akademie der Arabischen Sprache (Haifa), Israel, gegründet 2007
 Jordanische Akademie für Arabisch (Amman), gegründet 1924
 Libysche Akademie der Arabischen Sprache
 Akademie der Arabischen Sprache (Rabat), Akademie des Königreichs Marokko, gegründet 1962
 Akademie der Arabischen Sprache (Mogadischu), Somalia
 Akademie der Arabischen Sprache (Khartum), Sudan, gegründet 1993
 Akademie für die arabische Sprache in Damaskus, Syrien, gegründet 1918

Siehe auch 
 Oberster Rat für die arabische Sprache in Algerien, gegründet 1996
 Tunesische Akademie für Wissenschaft, Literatur und Kunst, gegründet 1983

Arabische Sprache
Liste (Organisationen)
Arabisch